ТРК — многозначная аббревиатура:
 ТРК — телерегулирование кодовое 
 ТРК — топливно-расчётная контора
 ТРК — торгово-развлекательный комплекс
 ТРК — тактический ракетный комплекс
 ТРК — телерадиокоммуникации
 ТРК — телерадиокомпания
 ТРК — термобарокамера
 ТРК — технический радиационный контроль
 ТРК — технологический роботизированный комплекс
 ТРК — «Томская распределительная компания»
 ТРК — топливный регулирующий клапан
 ТРК — топливораздаточная колонка
 ТРК — торгово-рекреационный комплекс
 тр-к — треугольник
 ТРК — транспортная компания
 ТРК — трёхсторонний рабочий комитет
 ТРК — туристско-рекреационный кластер
 ТРК — Тюменская регистрационная компания

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей